Desa Karangjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 106,99), Jawa Barat, 
 Desa Karangjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,16, long 107,25), Jawa Barat, 
 Desa Karangjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,11, long 107,36), Jawa Barat, 
 Desa Karangjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,37, long 107,46), Jawa Barat, 
 Desa Karangjaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 107,28), Jawa Barat, 
 Desa Karangjaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 108,39), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar